Барбадос впервые принял участие в Олимпийских играх в 1968 году. В 1980 году Барбадос поддержал американский бойкот московской Олимпиады и единственный раз пропустил летние Олимпийские игры. В зимних Олимпийских играх Барбадос никогда не участвовал. Самую многочисленную сборную Барбадос направил на Игры 2000 года — 18 спортсменов.

В 1960 году Барбадос участвовал в Играх в составе Федерации Вест-Индии.

В 2000 году на Играх в Сиднее спринтер Обаделе Томпсон стал первым представителем Барбадоса, завоевавшим олимпийскую медаль. Он выиграл бронзу в беге на 100 метров.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

См. также 
 Федерация Вест-Индии на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Барбадоса на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com 
 Барбадос  на сайте Международного олимпийского комитета 
 Олимпийская ассоциация Барбадоса